Brás de Sebaste — santo e mártir cristão

Toponímia

Brasil 
São Brás (Belém) — bairro

Municípios 
São Brás (Alagoas)
São Braz do Piauí
São Brás do Suaçuí — de Minas Gerais

Portugal 
São Brás de Alportel — município do distrito de Faro

Freguesias 
São Brás (Amadora)
São Brás (Praia da Vitória)
São Brás (Ribeira Grande)
São Brás e São Lourenço — de Elvas

Ex-freguesias 
São Brás dos Matos (Mina do Bugalho) — do Alandroal
São Brás do Regedouro — de Évora

Igrejas de Roma 
San Biagio della Fossa — São Brás da Fossa
San Biagio de Mercato — São Brás do Mercado
San Biagio della Pagnotta — São Brás da Pagnotta ou São Brás dos Arménios

Outros usos 
NRP Sam Brás — navio da Marinha Portuguesa
São Brás do Anel (título cardinalício)

Desambiguações de topônimos